Кубок Англии 1908/1909 () — 38-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал «Манчестер Юнайтед», обыгравший в финальном матче «Бристоль Сити» со счётом 1:0 благодаря голу Сэнди Тернбулла.

Календарь

Первый раунд  
В первом раунде сыграли 37 из 40 клубов Футбольной лиги (Первый и Второй дивизионы) и 12 клубов, прошедших квалификационные раунды. Также в первый раунд были приглашены 15 клубов, не входящих в Футбольную лигу:

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Полуфиналы 

Переигровка

Финал 

Финал прошёл 24 апреля 1909 года на стадионе «Кристал Пэлас». В нём встретились клубы Первого дивизиона «Манчестер Юнайтед» и «Бристоль Сити». Победу с минимальным счётом одержал «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Сэнди Тернбулла. Это была первая победа «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1908
Футбол в Англии в сезоне 1908/1909
Футбол в Европе в 1908 году
Футбол в Европе в 1909 году